Три корабля Королевского флота Великобритании назывались HMS Clarence:

 HMS Clarence (1812) — 74-пушечный корабль 3 ранга. Спущен на воду в 1812 году. В 1826 году переименован в HMS Centurion. Разобран в 1828 году.
 HMS Clarence (1827) — 84-пушечный корабль 2 ранга. Спущен в 1827 году как HMS Goliath. В 1872 году переоборудован в учебный корабль. Сгорел в 1884 году на реке Мерси.
 Третий Clarence спущен в 1833 году как 120-пушечный корабль 1 ранга HMS Royal William. В 1860 году перестроен в винтовой 74-пушечный, в 1885 году переименован в Clarence. Служил учебным кораблём. Сгорел в 1899 году на реке Мерси.